Sarry, commune française de la Marne
 Sarry, commune française de Saône-et-Loire
 Sarry, commune française de l'Yonne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France